Matcherna i grupp A i världsmästerskapet i futsal 2012 pågick från 1 till 7 november 2012.

Ukraina mot Paraguay

Thailand mot Costa Rica

Paraguay mot Costa Rica

Thailand mot Ukraina

Costa Rica mot Ukraina

Paraguay mot Thailand

Referenser 

Grupp A